Svartasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartasjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Svartasjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (14 ha)
Svartasjön (Hällaryds socken, Blekinge, 623254-144748), sjö i Karlshamns kommun,  (7,67 ha)
Svartasjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Svartasjön (Öljehults socken, Blekinge, 624913-145391), sjö i Ronneby kommun,  (8,85 ha)
Svartasjön (Öljehults socken, Blekinge, 625491-145412), sjö i Ronneby kommun, 
Svartasjö, Halland, sjö i Laholms kommun, 
Svartasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (1,9 ha)
Svartasjön (Veinge socken, Halland), sjö i Laholms kommun
Svartasjö (Hallaryds socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (10,1 ha)
Svartasjö (Södra Sandsjö socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (23 ha)
Svartasjö (Torpa socken, Småland), sjö i Ljungby kommun, 
Svartasjö (Vrå socken, Småland), sjö i Ljungby kommun, 
Svartasjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (6,2 ha)
Svartasjö, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (3,76 ha)
Svartasjön (Håcksviks socken, Västergötland, 635054-134052), sjö i Svenljunga kommun,  (5,9 ha)
Svartasjön (Håcksviks socken, Västergötland, 635404-134226), sjö i Svenljunga kommun, 
Svartasjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (6,34 ha)
Svartasjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Svartasjön (Älvsereds socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Svartasjö (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (5,1 ha)

Se även
Svarta Sjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn